Hajan ist der deutsche Name für 

 Hajany, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Hajany u Blatné, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien